Алексе́й Солда́тов:
 Солдатов, Алексей Анатольевич (род. 1951) — советский и российский учёный-физик.
 Солдатов, Алексей Ефимович (1923—2003) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.